Orłowo est le nom de :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Podlachie
 Orłowo, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Orłowo, village

dans la voïvodie de Poméranie 
 Orłowo, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Orłowo, village du powiat d'Inowrocław
 Orłowo, village du powiat de Wąbrzeźno

dans la voïvodie de Mazovie
 Orłowo, village du powiat de Maków
 Orłowo, village du powiat de Sierpc

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Orłowo, village du powiat de Giżycko
 Orłowo, village du powiat de Nidzica 
 Orłowo, village du powiat de Pisz